Bukovany est un toponyme qui peut désigner :

Bukovany, une commune du district de Benešov, dans la région de Vysočina ;
 Bukovany, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Bukovany, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc ;
 Bukovany, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Bukovany, une commune du district de Sokolov, dans la région de Karlovy Vary.

Homonymie de localités en  Tchéquie